Henry Hansen er navnet på flere personer:
 Henry Hansen (borgmester) (1930 eller 1931-2015) − borgmester i Karlebo Kommune 1978-2001
 Henry Hansen (cykelrytter) (1902-1985) − dansk cykelrytter
 Henry Hansen (fodboldspiller) (1899-1952) − dansk fodboldspiller
 Henry Hansen (politiker) - dansk politiker for Venstre, medlem af Folketinget

Referencer